Jonas Olsson kan avse:

 Jonas Olsson (spelman) (1886–1981), spelman från Alfta
 Jonas Olsson (militär) (född 1957), militär
 Jonas Olsson (fotbollstränare) (född 1970), fotbollstränare, tidigare spelare och tränare i IFK Göteborg
 Jonas Olsson (cyklist) (född 1980), svensk tävlingscyklist
 Jonas Olsson (fotbollsspelare född 1983), före detta fotbollsspelare
 Jonas Olsson (fotbollsspelare född 1990), före detta fotbollsspelare
 Jonas Olsson (fotbollsspelare född 1994), fotbollsmålvakt i IF Brommapojkarna